Тимофе́й Я́ковлев:

 Яковлев, Тимофей Акимович (1926—1985) — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Тимофей Алексеевич (1905—1974) — Герой Советского Союза.